У́лица Шестидесятиле́тия ВЛКСМ — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица 60 лет ВЛКСМ — улица во Владивостоке.
 Улица 60 лет ВЛКСМ — улица в Воронеже.
 Улица 60 лет ВЛКСМ — улица в Железногорске.
 Улица 60 лет ВЛКСМ — улица в Сочи.
 Улица 60 лет ВЛКСМ — улица в Кузнецке.

Крым 
 Улица 60 лет ВЛКСМ — улица в Евпатории.